Een verkeersweg:
 N466 (België)
 N466 (Frankrijk)
 N466a (Frankrijk)
 N466 (Nederland), zie Provinciale weg 466
 N466 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing